ATK Praha je historický název těchto klubů:
ATK Praha – zaniklý hokejový klub
FK Dukla Praha – fotbalový klub
ÚDA Praha – zaniklý basketbalový klub